Gajser ist der Familienname folgender Personen:
 Damjan Gajser (* 1975), slowenischer Fußballspieler
 Saša Gajser (* 1974), slowenischer Fußballspieler
 Tim Gajser (* 1996), slowenischer Motocrossfahrer

Siehe auch:
 Gaiser
 Gaisser
 Geiser
 Geisser
 Gejser
 Geyser